В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1962 федерациями соответствующих стран.

Группа 1

Уругвай

Колумбия

СССР

Югославия 

|}

Группа 2

Чили

Швейцария

ФРГ

Италия

Группа 3

Бразилия

Мексика

Испания

Чехословакия

Группа 4

Аргентина

Болгария

Венгрия

Англия

Ссылки 

Чемпионат мира по футболу 1962
1962